La Serie A 1918/19 fue la 22.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

Etoile La Chaux-de-Fonds ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1919
Fútbol en 1918
Fútbol en 1919
Suiza en 1918
Suiza en 1919